Daniel Touati, né le 15 octobre 1982 à Paris, est un auteur et réalisateur de films documentaires.

Après des études d'histoire à l'Université de la Sorbonne, et de cinéma documentaire à la Pompeu Fabra de Barcelone, il intègre pendant deux ans l'Académie de France à Madrid en tant qu'artiste résident.

Son premier film, Santaella, tourné en Andalousie, reçoit le prix du documentaire au XIe RV de l'histoire de Blois. Son film Frère et Sœur, est primé au Festival international du film de Locarno, et au Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur.

Filmographie

Documentaires 

 2009 : Santaella
 2013 : Frère et Sœur
 2013 : Demonstration (Co-réalisation)
 2018 : Les Espoirs

Nominations et récompenses 

 Festival International du Film Francophone de Namur : Prix du public meilleur documentaire pour Frère et Sœur
 Festival international du film de Locarno : Compétition Cinéastes du présent, Prix du Jury Jeune pour Frère et Sœur
 États généraux du film documentaire de Lussas, Sélection Expériences du Regard pour Frère et Sœur
 Dok Leipzig, International Competition, Short. pour Les Espoirs
 XIe Les Rendez-Vous de l'Histoire de Blois, Prix du documentaire pour Santaella

Voir aussi

Bibliographie 

 .

Liens externes 

 Ressources relatives à l'audiovisuel (notices) : Unifrance · La cinémathèque du documentaire · Internet Movie Database · film-documentaire.fr

Documentariste français
Naissance en octobre 1982